Le nom de famille Bauweraerts est partagé par :
 Jorunn Bauweraerts, membre du groupe de musique belge Laïs.
 Koen Bauweraerts (né en 1983), plus connu sous le pseudonyme de Coone, DJ et producteur de musiques électroniques belge.